Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2013 го́да () — 22-й сезон чемпионата Второй лиги Латвии по футболу. Проходил с 11 мая по 27 октября 2013 года. Победителем Второй лиги стала рижская команда РТУ, которая завоевала право представлять Латвию в розыгрыше Кубка регионов УЕФА 2014/15 года. Также команды РТУ и «Салдус», как финалисты Второй лиги, получили право в следующем сезоне участвовать в чемпионате Первой лиги Латвии.

Региональные турниры

Рига 
Время проведения: 15 мая — 13 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Матч ФШЮД «Албертс» — «Динамо» Рига (2:0), 15 августа 2013 года, был прерван на 83-й минуте главным арбитром, из-за непрерывного встревания официальных лиц команды «Динамо» в работу арбитров. Впоследствии команде «Динамо» было засчитано техническое поражение.

Восточная Латвия 
Время проведения: 19 мая — 29 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи команда «Калупе» проводила на стадионе «Эспланада» в Даугавпилсе, либо на выезде.2 Матч между командами «Калупе» и ДЮСШ Прейли состоялся в Прейлях, 10 августа 2013 года.

Курземе 
Время проведения: 19 мая — 21 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи приекульская команда «Бандава» проводила на стадионе в Вайнёде.2 За неявку на матч, команде «Бандава» было засчитано техническое поражение.3 Матч, 21 сентября 2013 года, между командами «Бандава» и «Ница» был отменён, но так как он не влиял на итоговое положение команд в турнирной таблице, то впоследствии было принято решение матч не проводить вовсе.

Видземе 
Время проведения: 11 мая — 29 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 В связи с участием в матче «Смилтене»/ДЮСШ — «Албертс» (6:2) дисквалифицированного игрока, 15 сентября 2013 года, команде «Албертс» было засчитано техническое поражение.2 В связи с участием в матче «Валка/Валмиера» — «Смилтене»/ДЮСШ (2:0) дисквалифицированного игрока, 19 сентября 2013 года, команде «Валка/Валмиера» было засчитано техническое поражение.3 В связи с участием в ряде матчей команды «Царникава» не заявленных игроков, в них «Царникаве» были засчитаны технические поражения.4 В связи с участием в матче «Упесциемс» — «Валка/Валмиера» (4:2) не заявленного игрока, 1 сентября 2013 года, команде «Валка/Валмиера» было засчитано техническое поражение.5 В связи с участием в ряде матчей команды «Айзкраукле» не заявленного игрока, в них «Айзкраукле» были засчитаны технические поражения.6 Так как в матче «Айзкраукле» — «Царникава» (0:2), 25 августа 2013 года, у каждой команды на поле находился не заявленный игрок, то им было засчитано обоюдное техническое поражение, без дальнейшего учёта результата матча.7 В связи с участием в матче «Царникава» — «Адажи» не заявленного игрока, 21 сентября 2013 года, команде «Царникава» было засчитано техническое поражение.8 За неявку на матч, команде «Айзкраукле» было засчитано техническое поражение.

Земгале 
Время проведения: 14 июня — 27 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 За отказ от участия в матче, команде Олайнес ФК было засчитано техническое поражение.

Даугавпилс 
Время проведения: 4 июня — 12 сентября

В этом году победитель чемпионата Даугавпилса не мог квалифицировался в следующий этап, так как соревнование проводилось по облегчённым правилам. Продолжительность матча была два тайма по 35 минут, а количество замен было не ограничено.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Все матчи регионального чемпионата проходили на стадионе «Целтниекс».

Пояснения 
Турнирная таблица
Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Второй лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

Квалификационный этап

Группа 1 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}
1 За неявку на матч, команде «Олайнес ФК» было засчитано техническое поражение.

Группа 2 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2013
 Первая лига Латвии по футболу 2013
 Кубок Латвии по футболу 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Результаты сезона на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2013
Футбол в Латвии в 2013 году